

Уваровка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Уваровка — присілок, Гафурійський район, Башкортостан